Johann Rücker ist der Name folgender Personen:

* Johann Conrad Rücker (1691–1778), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johann Gerhard Christian Rücker (1722–1780), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johann Hinrich Rücker (1750–1803), hamburgischer Kaufmann und Senator

Siehe auch:
 Johannes K. Rücker (* 1949), deutscher Erwachsenenbildner